Stadio Avanhard o Stadio Avangard (nell'Alfabeto cirillico Авангард стадион, traslitterato Avangard stadium o Avanhard stadium) è il nome di diverse strutture sportive.

Russia
Avangard Stadium – impianto sportivo di Domodedovo
Avangard Stadium – impianto sportivo di Kolomna
Avangard Stadium – impianto sportivo di Komsomol'sk-na-Amure
Avangard Stadium – impianto sportivo di Mosca
Avangard Stadium – impianto sportivo di Vyborg

Ucraina
 Stadio Avanhard – impianto sportivo situato a Luc'k
 Stadio Avanhard – impianto sportivo situato a Luhans'k
 Stadio Avanhard – impianto sportivo situato a Rivne
 Stadio Avanhard – impianto sportivo situato a Užhorod
 Stadio Avanhard – impianto sportivo situato a Pryp"jat'